Abalakow ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Michailowitsch Abalakow (1907–1948), sowjetischer Bergsteiger, Bruder von Witali
 Witali Michailowitsch Abalakow (1906–1986), sowjetischer Bergsteiger, Bruder von Jewgeni und Erfinder der Eissanduhr